Касерес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Терра-Альта. Занимает площадь 42,9 км². Население — 294 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Таррагоны